Abens bezeichnet:
 Abens, rechter Zufluss der Donau bei Eining, Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Abens (Au in der Hallertau), Pfarrdorf in Markt Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Abens (Burhafe), Dorf im Stadtteil Burhafe, Wittmund, Landkreis Wittmund, Niedersachsen

Abens ist der Familienname folgender Personen:
 Victor Abens (1912–1993), luxemburgischer Widerstandskämpfer und Politiker der Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei (LSAP)